Scalpay peut désigner :
 Scalpay, une île des Hébrides intérieures en Écosse ;
 Scalpay, une île des Hébrides extérieures en Écosse.